Dimitrov kan som auktorsförkortning betyda:

 Dimitar Dimitrov
 Stojan Genther Dimitrov

Robotskapade auktorsförkortningar